Ассіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Орлеана, 50 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 80 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 179,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ассіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Ассіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ассіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер